Центральна виборча комісія України
 Центральний Виконавчий Комітет — найвищий орган державної влади в СРСР в 1922—1938 роках.